Kalkmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Kalkmann (1853–1905), deutscher Klassischer Archäologe
 Hans-Oiseau Kalkmann (* 1940; Pseudonym: Hans-OISEAU), Bildhauer, Fotograf und Aktionskünstler
 Heinrich Philipp Ludwig Kalkmann (1822–1873), deutscher Kaufmann, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Konsul in Brasilien
 Ludwig Friedrich Kalkmann (1791–1848), deutscher Kaufmann und Vizekonsul von Brasilien in Bremen
 Marie Kalkmann (1821–1919), deutsche Frauenrechtlerin und Musikpädagogin